Kremlin Cup 2017 (kobiety)
 Kremlin Cup 2017 (mężczyźni)